Nisse kan avse:

 Nisse – gårdens skyddsväsen i nordisk folktro, se tomte
 Nisse – ett smeknamn, se Nils
 Nisse (Atlantic) – en serietidning från förlaget Atlantic 1986–1991
 Katten Nisse – en seriefigur i serien Nisse – Anderssons katt
 Nya Nisse – en illustrerad veckotidning
 Smörgåsnisse – en lärling i ett restaurangkök 
 Söndags-Nisse – en svensk skämttidning
 Tomtenissar – jultomtens assistenter